Чемпионат России по регби 2021/2022 — 28-й по счёту сезон высшего дивизиона системы регбийных лиг России. Чемпионский титул защитил «Енисей-СТМ» из Красноярска.

Регламент 

Регулярный чемпионат прошёл в два круга — 18 туров, по 9 матчей дома и в гостях. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф за чемпионство, занявшие с пятого по восьмое место попали в утешительный плей-офф.

Клубы-участники 

По сравнению с предыдущем сезоном в составе участников произошло два изменения. Регбийный клуб «Богатыри» перешёл в высшую лигу. «Булава» прекратила существование. Их место заняли победитель высшей лиги «Динамо» из Москвы и новосозданный клуб «Ростов». «Ростов» снялся с турнира в марте 2022 года.

География соревнований

Стадионы и тренеры

Турнирная таблица 

* В семи матчах «Ростову» засчитано техническое поражение со счётом 0:30.

Второй этап

Матчи за 5—8-е места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры по очкам 

Лидер по попыткам: 

 Питер Якобс («Енисей-СТМ») — 16 заносов.

Примечания

Ссылки 

 https://cps-rugby.ru/ Центр проведения соревнований
 https://rugby.ru/ Федерация регби России

Чемпионаты России по регби
2022 год в регби